Yum puede hacer referencia a:
 YUM, código IATA del aeropuerto internacional de Yuma; 
 Yellow dog Updater, Modified (YUM), herramienta de software libre de gestión de paquetes para sistemas Linux; 
 Yum!, corporación alimentaria norteamericana; o
 Yum-Yum Donuts, franquicia norteamericana de rosquillas.